Brusson (Włochy) – miejscowość we Włoszech
 Brusson (Marna) – miejscowość we Francji